Караоткель — топоним в Казахстане:

 Каратоткель — кладбище XVII—XX веков в центре Астаны.
 Караоткель (быв. Ильинка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Караоткель (быв. Октябрь) — село в Иртышском районе Павлодарской области.